«Мир тесен» — устойчивое словосочетание, которое может означать:
 Мир тесен — серия экспериментов социолога Стэнли Милгрэма с целью анализа средней длины пути между объектами социальной сети.
 Мир тесен (граф) — разновидность графа, приводящая к феномену «мир тесен».
 МирТесен — российская рекомендательная социальная сеть.